

События 
 В Исландию прибыли епископ Фридрек и Торвальд, сын Кодрана.
 Мешко I овладел Червонной Русью.
 Военная реформа Мухаммада ибн Аби и начало его диктатуры.
 Мятеж военачальника Галиба, тестя Мухаммада ибн Аби и его поражение у Сан-Висенте. По приказу Мухаммада ибн Аби с мятежника содрали кожу, набили её хлопком и чучело распяли на кордовских воротах.
 Июль — Мухаммад ибн Аби разоряет район Саморы. Четыре тысячи горожан угнаны в рабство, Рамиро III потерпел поражение, и вынужден платить дань халифу Кордовы.
 Рамиро III объявлен низложенным, а феодалы Галисии объявляют королём незаконнорождённого сына Ордоньо III Бермудо.
 Разгром маврами во главе с Мухаммадом ибн Аби христианской коалиции Леона, Кастилии и Наварры у Руэды.
 Население города Симанкас угнано в рабство Мухаммадом ибн Аби.
 Октябрь — Мухаммад ибн Аби осаждает город Леон, но наступление зимы вынуждает его вернуться в Кордову.
 Мухаммад ибн Аби триумфально возвращается в Кордову и берёт звание Аль-Мансур, что значит «Победитель волей Аллаха».
 Ок. 981 — Провозглашение царём Западной Болгарии Романа, сына Петра I. Рождение у Самуила Шишмана сына Гавриила-Радомира, у Аарона — сына Иоанна-Владислава.
 Победа арабов над императором Священной Римской империи Оттоном II в битве при Таренте.
 Разгром Оттона II в Сицилии арабами.
 981—1096 — Мосульский эмират (вторично). Династия Хамданидов (до 991).
 Ле Дай Хань разбил китайские передовые силы в устье реки Бать-данг (Белая лилия). Остальная часть армии и флот отступили.

Русь 
 Поход князя Владимира Святославовича на вятичей и обложение их данью (981—982).
 Поход князя Владимира Святославовича на поляков и племя ятвягов (Пруссия) из-за захвата польским королём Мешко I Перемышля и соседних городов.
 Завоевание князем Владимиром Святославовичем Червенской Руси с городами Червен и Перемышль и других городов Галиции.

Родились 
 Феодора — византийская императрица, последний представитель Македонской династии

Скончались 
 20 июня — Адальберт Магдебургский, архиепископ Магдебургский, католический миссионер, автор хроник.

См. также

Примечания